Sirena puede referirse a:

Mitología 
Sirena, personaje mitológico de tradición griega.
Sirena chilota,  es un ser acuático perteneciente a la mitología de Chiloé.

Dispositivo 
Sirena, instrumento acústico utilizado en barcos, faros y vehículos de emergencia.

Espectáculos 
 Sirenas, película de 1990 dirigida por Richard Benjamin.
 Sirena, telenovela venezolana de 1993.

Medicina 
 Síndrome de la sirena, una malformación congénita severa que afecta a ciertos bebés que nacen con las extremidades inferiores unidas formando una sola.

Música 
 Sirenas, álbum de la banda mexicana División Minúscula.

Zoología
 Se conocen como sirenas a los caudados sirénidos del género Siren.
 También a cualquier mamífero representante del orden Sirenia, como los manatíes y el dugongo.